Ибн-Тамим (ibn Tamim):

  (также Абу-Сагл; X век) — учёный из Магриба, занимался языкознанием, философией, астрономией и медициной; автор труда «О сравнении языков еврейского и арабского».
  (ум. ок. 1108) — эмир средневековой берберской династии Зиридов.

Примечания